Miejscowości w USA:
 Janesville – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Lassen
 Janesville – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Bremer
 Janesville – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Waseca
 Janesville – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Rock
 Janesville – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Rock

Gminy w USA:
 Janesville (ang. Janesville Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Greenwood
 Janesville (ang. Janesville Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Waseca
 Janesville (ang. Janesville Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Rock